Kvarnagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnagölen, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Kvarnagölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Kvarnagölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (8,42 ha)
Kvarnagölen (Järsnäs socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (8,68 ha)

Se även
Kvarngöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn